Sezon (1990) był 46. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 28 kwietnia 1990 i trwały do 7 października 1990. Tytułu nie obroniła drużyna Lillestrøm SK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Tore André Dahlum, który w barwach klubu IK Start strzelił 20 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Tippeligaen

Linki zewnętrzne 
 Norwegia – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1990 w piłce nożnej